Гаркавец — украинская фамилия и топоним.

Известные носители:
 Гаркавец, Александр Николаевич (род. 1947) — советский и казахский тюрколог украинского происхождения.

Топоним:
 Гаркавец — село, Краснокутский район, Харьковская область, Украина.

См. также 

 Гаркави
 Гаркавый
 Гарькавый
 Горькавый